«Мёртвые» () — кинофильм. Экранизация одноимённой повести из сборника «Дублинцы», автор которого — Джеймс Джойс. Мировая премьера фильма состоялась 17 декабря 1987 года.

Сюжет 
В фильме не спеша и спокойно описывается ссора между мужем и женой семьи Конрой, которая произошла в праздничный рождественский вечер. Как и обычно, в этот раз Рождество семья Конрой праздновала у двух пожилых сестёр-музыкантов вместе с их племянницей в забытой богом Ирландии в окружении семьи и друзей. В течение всего фильма, авторы пытаются показать и объяснить разницу между жизнью и существованием.

В ролях 
 Анжелика Хьюстон — Гретта Конрой
 Донал Маккенн — Габриэль Конрой
 Дан О'Херлихи — Мистер Браун
 Донал Доннелли — Фредди Малинс
 Мэри Кин — Миссис Малинс
 Хелена Кэрролл — Тётя Кейт
 Кэтлин Делейни — Тётя Джулия
 Ингрид Крейджи — Мэри Джэйн

Награды и номинации 
Фильм номинировался на две премии Оскар, помимо этого выиграл достаточно много международных киноконкурсов.

Примечания

Ссылки 
  
  

Экранизации повестей
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Ирландии
Джеймс Джойс
Фильмы о Дублине
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1987 года
Фильмы Великобритании 1987 года